

Toponyme
 Mongelos, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Ainhice-Mongelos
 Ainhice-Mongelos, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme